O Campeonato Africano das Nações (português angolano), Taça das Nações Africanas (português europeu) ou Copa Africana de Nações (português brasileiro) de 1962 foi a 3ª edição do torneio organizado pela Confederação Africana de Futebol (CAF), realizada em Adis Abeba, na Etiópia. Curiosamente, dentre todas as edições realizadas, esta é a que possui a maior média de gols por partida, 4,5.

Eliminatórias 

Pela primeira vez uma etapa eliminatória foi necessária para a Copa Africana de Nações. Ela foi composta por duas rodadas, disputadas em jogos de ida e volta entre as 6 seleções participantes. As duas equipes campeãs de suas chaves se classificaram para o torneio.

Seleções classificadas

Fase final

Semifinais

Disputa pelo 3° lugar

Final

Artilharia 
3 gols (1)
  Mohammed Badawi
  Mengistu Worku

2 gols (3)
  Girma Tekle
  Luciano Vassalo

1 gol (9)

Campeão

Ligações externas 
 
 

1962
1962 no futebol